Desiderio Scaglia (1567-1639), cardinal italien.
 Franco Scaglia (1944), écrivain et journaliste italien.
 Girolamo Scaglia (1620-1686), peintre italien.
 Lucas Scaglia (1987-); footballeur argentin.
 Luigi Alberto Scaglia (1986-), footballeur italien.